Ofír, bibliai helyszín
 Amerikai Egyesült Államok
 Ophir (Alaszka)
 Ophir (Colorado)
 Ophir (Kalifornia)
 Ophir (Kentucky)
 Ophir (Oregon)
 Ophir (Utah)
 Ausztrália
 Ophir (Új-Dél-Wales)
 Új-Zéland
 Ophir (Új-Zéland)